Šmolka může být:
 šmolka – sýkora modřinka
 šmolka – druh modrého barviva
 Schmolkau/Smolkau – Smolkov, část obce Háj ve Slezsku u Opavy

příjmení osob
 Milan Šmolka (* 1952) – český fotbalista
 Petr Šmolka (* 1946) – český psycholog a manželský poradce

podobná příjmení
 Smolka (rozcestník)

Česká příjmení
Židovská příjmení